Alston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie East Devon
 Alston – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Montgomery
 Alston – miasto w Anglii, w Kumbrii, w dystrykcie Eden
 Alston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Alston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w dystrykcie South Devon
 Alston – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk